La Mort de Lucrèce est le titre de plusieurs œuvres :
 La Mort de Lucrèce, peinture de Filippino Lippi (1478-180), située dans la galerie Palatine du palais Pitti, à Florence ;
 La Mort de Lucrèce,  peinture baroque de Francesco Rustici (début du ), située dans le corridor de Vasari au musée des Offices de Florence ;
 La Mort de Lucrèce,  peinture baroque de Guido Cagnacci () conservée au Musée des Beaux-arts de Lyon ;
 La Mort de Lucrèce, film de Louis Feuillade (1912).